Хестидо:

 Хестидо, Альваро — уругвайский футболист, полузащитник и защитник.
 Хестидо, Оскар Диего — уругвайский военный и государственный деятель, президент Уругвая (1967).